Мазное — название населённых пунктов на Украине:

 Мазное — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Мазное — бывшее село в Сумском районе Сумской области, ликвидировано в 1989 году.